Per una bambola/Viaggio – 45 giri di Patty Pravo del 1984
 Per una bambola (Sweet Baby) – romanzo di Sharon Sala, I nuovi bestsellers n. 163